Pexa ist der Familienname von:

 Aelred Pexa (1904–1974), österreichischer Geistlicher, Abt des Stiftes Rein
 Hans Pexa (1919–1996), österreichischer Politiker (SPÖ), Landtagsabgeordneter und Salzburger Landesrat